

Sigle 
 Cancelled to order – in filatelia

Codici 
 CTO – codice aeroportuale IATA del Calverton Executive Airpark di Calverton (Stati Uniti d'America)
 cto – codice ISO 639-3 della lingua emberá-catió

Sanità 
Centro traumatologico ortopedico (Firenze)
Centro traumatologico ortopedico (Torino)
Centro traumatologico ortopedico (Napoli)
Centro traumatologico ortopedico (Iglesias)
Centro traumatologico ortopedico (Roma)

Economia 
 Certificati di Credito con Opzione: titoli di stato con scadenza di 8 anni, con facoltà di rimborso anticipato al quarto. Sono stati emessi negli anni '80

Aziende 
 CTO – azienda italiana di distribuzione software
 Chief technical officer o Chief technology officer
 Comitato Trentino di Orientamento – prima società italiana di orientamento, sostituita nel 1986 dalla FISO

Altro 
 Compensatory Time Off – riposo compensativo